Нацумэ () — в японском языке — плод зизифуса.

 Нацумэ (чайница) — чайница в форме плода.
 Нацумэ, Масако — японская актриса.
 Нацумэ, Нана — японская киноактриса и бывшая порноактриса.

См. также 
 Тетрадь дружбы Нацумэ — анимэ и манга авторства Юки Мидорикавы.